Der Segelwettkampf im Windsurfen der Männer in der Bootsklasse RS:X bei den Olympischen Sommerspielen 2020 wurde vom  25. bis 31. Juli 2021 ausgetragen.

Titelträger

Zeitplan

Ergebnisse 

Windsurfen RSX Manner